Der Kanton Sauveterre-de-Béarn war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Sauveterre-de-Béarn. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 1994 bis 2015 Denise Saint-Pé.

Der Kanton Sauveterre-de-Béarn war 142,36 km² groß und hatte 4001 Einwohner (Stand 2006).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Sauveterredebearn
Aufgelöst 2015